Поль Андре Хелланн (; 4 января 1990, Тронхейм, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник норвежского клуба «Русенборг». Пройдя молодежную школу трондхеймцев, Хелланн лишь пару раз попадает в основу «Русенборга», да и аренда в «Ранхейме» не оправдала своих ожиданий. Молодой игрок стабильно оставался в запасе, появляясь на футбольном поле от случая к случаю.

В 2011 году у игрока истекает контракт с «Русенборгом» и Хелланн решает перебраться в «Бюосен». В новой команде, Поль Андре наконец становится игроком основы и уже через год перебирается в «Хёдд». Следующие полтора года, выступая за середняк Адекколиги, Хелланн становится лидером команды, которая в 2012 году неожиданно для всех выиграла Кубок Норвегии, переиграв в финале «Тромсё».

Летом 2013 года, «Русенборг» возвращает своего воспитанника, подписав с ним новый контракт. Свой первый гол с составе трондхеймцев, Хелланн забил в игре против «Саннеса».

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (4): 2015, 2016, 2017, 2018
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии (2): 2013, 2014
 Обладатель Кубка Норвегии (2): 2015, 2016
 Обладатель Суперкубка Норвегии: 2017

 «Хёдд»
 Обладатель Кубка Норвегии: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Ранхейм»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Хёдд»